

Plaatsen 
 Bour (Luxemburg), een gehucht in het Groothertogdom Luxemburg
 Bøur, een gehucht op de Faeröer-eilanden
 M'bour (stad), een grote stad in de Senegalese regio Thiès

Personen 
 Elliot M. Bour (1969), Amerikaans regisseur en animator
 Ernest Bour (1913-2001), Frans dirigent
 Igor Bour (1984), Moldavisch gewichtheffer
 Justin Bour (1988), Amerikaans honkbalspeler